Смаровоз Володимир Іванович (1939—2008) — український скульптор, член НСХУ, заслужений художник України.
 Смаровоз Олеся Володимирівна (* 1971) — українська художниця, член НСХУ.